Municipio de Athens puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:
 Municipio de Athens (Arkansas)
 Municipio de Athens (Dakota del Norte)
 Municipio de Athens (Iowa)
 Municipio de Athens (Kansas)
 Municipio de Athens (Míchigan)
 Municipio de Athens (Minnesota)
 Municipio de Athens (Misuri)
 Municipio de Athens (condado de Athens, Ohio)
 Municipio de Athens (condado de Harrison, Ohio)
 Municipio de Athens (condado de Bradford, Pensilvania)
 Municipio de Athens (condado de Crawford, Pensilvania)